— околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне высокими значениями наклона орбиты к плоскости эклиптики и её эксцентриситетом, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает орбиты сразу трёх планет: Венеры, Земли и Марса. Он был открыт 13 января 1999 года в рамках американской программы по поиску околоземных астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро. На данный момент не имеет собственного имени.

Этот астероид интересен прежде всего тесным сближением с Землёй, которое ожидается 7 августа 2027 года. Согласно расчётам в этот день минимальное расстояние между Землёй и астероидом будет составлять около одного радиуса лунной орбиты или . Во время этого сближения на небе Земли астероид достигнет максимума своей яркости и будет выглядеть звездой 7,3m звёздной величины, так его можно будет увидеть в хороший бинокль. В результате сближения астероид испытает сильное гравитационное воздействие со стороны Земли, которое должно будет увести его с опасной траектории и так изменит его орбиту, что он уже никогда не сблизится с нашей планетой. Подсчитано, что вероятность последующего наиболее тесного сближения в 2039 году составит не более одной 10-миллионной.

Интересно, что в процессе анализа его орбиты и просмотра записей старых наблюдений, астрономами было подсчитано, что с 1955 по 1999 год этот астероид открывали не менее 166 раз, но всякий раз теряли, так как не успевали вычислить его орбиту.

См. также 
 Список астероидов (137101—137200)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром менее 2 км
Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR